Stašov is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Stašov (okres Beroun), gemeente in okres Beroun
 Stašov (okres Svitavy), gemeente in okres Svitavy